Андре́й Кли́мов — имя следующих персоналий:
 Климов, Андрей Александрович (род. 1982) — российский боксёр.
 Климов, Андрей Андреевич (1922—2015) — советский и российский балетмейстер.
 Климов, Андрей Аркадьевич (род. 1954) — российский государственный деятель.
 Климов, Андрей Викторович (род. 1969) — глава Комсомольска-на-Амуре (с 2014).
 Климов, Андрей Тихонович (1913—1993) — полный кавалер ордена Славы.